Der Seeaal ist:

 eine alternative Bezeichnung für den Meeraal
 im Fischereiwesen ein Handelsname für die grätenfreien Rückenstücke des Dornhais